G. C. C. J. van Lynden van Sandenburg (1767-1850) - heer van Sandenburg 1793-
 F.A.A.C. baron van Lynden van Sandenburg (1801-1855) - buitengewoon lid Tweede Kamer
C.Th. graaf van Lynden van Sandenburg (1826-1885) - lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister, minister van Staat
Alex van Lynden van Sandenburg (1873-1932) - lid Tweede Kamer, vice-president Raad van State, Commissaris van de Koningin
C.Th.E. graaf van Lynden van Sandenburg (1905-1990) - Commissaris van de Koningin

 Kabinet-Van Lynden van Sandenburg
 Kabinet-Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg